hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) w USA, w stanie Teksas